Зилахар — урочище в РСО-Алании.

География 
Урочище расположено в 9 км к югу от селения Црау среди леса, между Лесистым и Пастбищным хребтами Кавказских гор. С северной стороны урочища протекает река Мастидон, а с южной — Цраудон. Западнее находится поляна Дырдырардуз.

В советское время к полю шла лесовозная дорога, которая на данный момент разрушена. Добираться нужно пешим ходом по реке Цраудон.

Галерея

Примечания 

География Северной Осетии
Зилахар